Флаг Болохово — официальный символ муниципального образования город Болохово Киреевского муниципального района Тульской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 2 марта 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за номером 4952.

Флаг составлен на основании герба города Болохово по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине две белые скрещённые кирки на жёлтых рукоятях и над ними белую шестерню».

Символика 
Село Болохово, на месте которого возник современный город, известно со второй половины XVI века как вотчина князей Болховских.

Современный город Болохово — молодой и динамично развивающийся. Статус города был получен в 1943 году, благодаря начатой здесь, за девять лет до этого, добыче каменного угля — рядом с городом располагалась одна из самых крупных шахт Подмосковного угольного бассейна. С середины XX века в Болохово помимо угольной промышленности стало развиваться ещё и машиностроение — основа современной экономики города.

На флаге Болохово две кирки и шестерня символизируют промышленную основу становления и развития муниципального образования — угледобычу и машиностроение.

Использование двух скрещённых кирок и красного цвета перекликается с гербом и флагом Киреевского района, что символизирует историческое единство и общность интересов двух самостоятельных муниципальных образований.

Красный цвет в гербах и на флагах города Болохово, Киреевского района и Тульской области создаёт единый символический ряд.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги, содержащие зубчатое колесо
Флаги, содержащие горную эмблему